Madame de Pompadour - uma cortesão da corte de Luís XV
Pompadour - um corte de cabelo baseado no estilo de Madame de Pompadour.
Babar - um desenho animado no qual um dos personagens se chama "Pompadour"

Localidades

Arnac-Pompadour

Desambiguação